Az Úrvalsdeild 1934-es szezonja volt a bajnokság huszonharmadik kiírása. A bajnokságban öt csapat vett részt, a győztes a KR lett. Ez volt a klub kilencedik bajnoki címe.

Végeredmény

Források 
 Izlandi labdarúgó-bajnokság első osztály, 1912-1998

1934
Izland 1